Соревнования по тхэквондо на XXIX летних Олимпийских играх у мужчин в суперлёгком весе (до 58 кг) прошли 20 августа 2008 года в спортивном зале Университета науки и технологии Пекина.

Рохулла Никпай, выиграв бронзу, принёс своей стране первую в истории олимпийскую медаль во всех видах спорта.

Медали

Формат соревнований 
Победители боёв предварительного раунда основной сетки выходят в четвертьфинал; победители четвертьфиналов выходят в полуфинал; победители полуфиналов выходят в финал, где разыгрывают золотую и серебряную медаль. Проигравшие финалистам соответственно в предварительном раунде и в четвертьфиналах встречаются между собой в двух утешительных поединках. Победитель утешительного поединка встречается в боях за бронзовую медаль с проигравшим полуфиналистом из другой половины сетки. Вручаются две бронзовые медали.

Результаты 

Сокращения
 SUP — Победа решению судей!

Основные соревнования

Утешительные соревнования

Ссылки 
 Тхэквондо на сайте официальном сайте Игр   

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008
2008 год в тхэквондо